Оттон I Дитя (;  — ) — 1-й герцог Брауншвейг-Люнебурга с 1235 года, единственный сын Вильгельма Толстого, герцога Люнебурга, и Елены, дочери короля Дании Вальдемара I Великого. Оттон оказался единственным наследником всех вельфских владений и стал родоначальником Брауншвейгского дома.

Биография 

В момент смерти отца ему было всего 9 лет, из-за чего он получил своё прозвище — Дитя (). Правителем унаследованных Оттоном владений от его имени стал дядя — император Оттон IV Брауншвейгский. Император Оттон IV умер в 1218 году, не оставив наследников.

В 1214 году умер пфальцграф Рейнский Генрих Младший, единственный сын Генриха Старшего, дяди Оттона Дитяти. В результате перед Оттоном Дитятей, который оказался единственным представителем Вельфов, открылись неплохие перспективы по объединению немногочисленных оставшихся вельфских владений в Саксонии, которые были разделены в 1202 году между сыновьями Генриха Льва по Падеборнскому договору. Генрих Старший, у которого остались только дочери, в 1223 году назначил своим наследником Оттона. После смерти Генриха Старшего в 1227 году Оттону удалось их сохранить несмотря на попытки императора Фридриха II захватить Брауншвейг.

Для того, чтобы иметь защиту от поползновений императора, Оттон вступил в союз со своими дядей по матери, королём Дании Вальдемаром II. От него Оттон получил титулы графа Гардинга и Тетесбюля. На стороне дяди Оттон участвовал в борьбе против графа Шверина Генриха. В 1225 году Оттон вместе с графом Орламюнде Альбрехтом отправились на помощь к Вальдемару II, но были разбиты Генрихом Шверинским в битве при Мёльне. В 1226 году Оттон вместе с королём Вальдемаром участвовал в войне в Гольштейне против графов Шаумбурга и участвовал в захвате Рендсбурга. В 1227 году Оттон участвовал в битве при Борнхёведе, в которой армия Вальдемара был разбита, а Оттон попал в плен и был заключён в Ростоке.

Император Фридрих, узнав о пленении Оттона, опять попытался захватить Брауншвейг. Армию возглавил его сын Генрих, однако попытка успехом не увенчалась, поскольку жители города закрыли ворота и были готовы к защите, и Генрих, опасаясь приближении датской армии, отступил. В дальнейшем Фридрих II, занятый другими делами, не имел возможности повторить попытку.

Оттон поучил свободу в 1228 году после смерти Генриха Шверинского. До Брауншвейга он добрался в сентябре. В благодарность за поддержку жителей он даровал городу различные привилегии. Кроме того купцы получили возможность беспошлинной торговли с Данией. В том же году в Люнебурге Оттон женился на Матильде, дочери маркграфа Бранденбурга Альбрехта II. Этот брак значительно усилил влияние Оттона.

21 августа 1235 году на хофтаге в Майнце Оттон примирился с императором Фридрихом II, который признал за Оттоном титул герцога Брауншвейг-Люнебурга, получив статус имперского князя, утраченный его дедом, Генрихом Львом. Однако он был вынужден в 1236 году заключить мир с архиепископом Бремена, отдав ему графство Штаде. Взамен он получил ряд ленов в Майнцком архиепископстве, которыми в своё время владел его дед.

Позже Оттон смог значительно увеличить свои владения. Так в 1241 году он получил от графов Лауэнроде город Ганновер.

После смерти Фридриха II Оттон поддерживал антикороля Генриха Распе, а после его смерти — Вильгельма II Голландского, за которого он выдал замуж одну из дочерей. Это позволило ему ещё больше увеличить владения. К концу своей жизни он смог связать первоначально достаточно разрозненные владения.

Оттон неожиданно умер 9 июня 1252 года.

Брак и дети 
Жена: с 1228 (Люнебург) Матильда Бранденбургская (ок. 1206/1215 — 10 июня 1261), дочь маркграфа Бранденбурга Альбрехта II и Матильды фон Ленсберг. Дети:
 Матильда (ум. 25 августа или 1 декабря 1297), регентша Ангальта 1266—1270, аббатиса Гернроде 1275—1295; муж: Генрих II (ок. 1215 — 1266), князь Ангальта 1252—1253, князь Ангальт-Ашерслебена с 1253
 Елена (18 марта 1223 — 6 сентября 1273); 1-й муж: с ок. 9 октября 1239 Герман II (ум. 3 января 1241), ландграф Тюрингии; 2-й муж: с ок. 1247/1248 Альбрехт I (ум. 1260), герцог Саксонии
 Елизавета (ум. 27 мая 1266); муж: с 25 января 1252 Вильгельм II (февраль 1228 — 28 января 1256), граф Голландии и Зеландии с 1235, король Германии (Вильгельм) с 3 октября 1247
 Оттон (ум. ок. 16 января 1247)
 Альбрехт I Великий (1236 — 15 августа 1279), герцог Брауншвейг-Люнебурга 1252—1277, герцог Брауншвейг-Люнебурга в Брауншвейге с 1267
 Оттон (ум. 4 июля 1279), князь-епископ Хильдесхайма с 1264
 Иоганн I (ок. 1242 — 13 декабря 1277), герцог Брауншвейг-Люнебурга с 1252, герцог Брауншвейг-Люнебурга в Люнебурге с 1267
 Конрад (ум. 15 сентября 1299), епископ Вердена с 1269
 Адельгейда (ум. 12 июня 1274); муж: ранее 26 марта 1262 Генрих I Дитя (24 июня 1244 — 21 декабря 1308), ландграф Гессена с 1264
 Агнес (ум. 28/31 декабря 1327), канонесса в Кведлинбурге в 1263; муж: с ок. 1263/1265 Вислав II (ум. 29 декабря 1302), князь Рюгена с 1260/1261

Родословная

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 

Герцоги Брауншвейг-Люнебурга
Вельфы
Правители Европы XIII века
Графы Брауншвейга